

Пернянгаші — присілок, Пайгусовське сільське поселення, Гірськомарійський район, Марій Ел
 Пернянгаші — присілок, Троїцько-Посадське сільське поселення, Гірськомарійський район, Марій Ел